Това е подробната дискография на британската хевиметъл група „Джудас Прийст“. Групата е издала 17 студийни албума, 33 сингъла, 17 видеоклипа, 5 концертни албума, 6 компилации и 9 видео албума. „Джудас Прийст“ са продали повече от 40 милиона албума в целия свят, като 9 милиона от тях само в САЩ. Най-добре продаваният им албум е Screaming for Vengeance от 1982 г.

Албуми

Студийни албуми

Концертни албуми

Компилации

Сингли 

Бележки
 1 You've Got Another Thing Comin' е сертифициран като „Златен“ от Асоциация на звукозаписната индустрия в Америка.

Видео албуми

Музикални видеоклипове

Външни препратки 
 Официалният сайт на групата

Джудас Прийст
Дискографии на британски изпълнители